Грехам Аллісон — американський політолог
 Майк Аллісон — канадський хокеїст
 Моз Аллісон (молодший) — американський музикант

Див. також 
 Еллісон ()